Жюль-Огю́ст-Арма́н-Мари́ Полинья́к, 3-й герцог де Полиньяк (граф, позже принц; ; , Версаль, Франция — , Париж, Франция) — французский государственный деятель-ультрароялист.

Биография 
Восприемницей его была Мария-Антуанетта, нежно любившая его мать и доверившая ей воспитание своих детей. Ещё ребёнком он торжественно должен был поклясться отцу перед распятием, что будет до конца жизни вести борьбу против принципов и последствий революции.

За участие в заговоре Жоржа Кадудаля Полиньяк был приговорен к двухлетнему заключению в тюрьму, но оставался под арестом до 1814 года, когда ему удалось бежать.

При Людовике XVIII он был послан в Рим, где заявил себя сторонником крайнего абсолютизма. Сделавшись пэром Франции, он присягнул конституции лишь после того, как Папа устранил его религиозные сомнения насчет дозволительности подобной присяги. В 1820 году Папа за его рвение к католицизму дал ему титул римского князя.

Граф д’Артуа, будущий Карл X, хотел предложить ему пост министра, но Людовик XVIII ограничился назначением его послом в Лондон в 1823 году. Отсутствие талантов и знаний у Полиньяка не было тайной и для графа д’Артуа, и он сам, сделавшись королём, долго медлил с призывом Полиньяка в правительство. Когда министр иностранных дел граф де Ла Ферронэ по состоянию здоровья ушёл в отставку, Карл Χ хотел назначить на его место Полиньяка, но остальные министры не допустили этого. Сознание собственной непопулярности вызвало со стороны Полиньяка торжественное заявление в палате пэров, что он придерживается совершенно конституционного образа мыслей; но это заявление было встречено насмешками.

После падения кабинета Мартиньяка Полиньяк 8 августа 1829 года стал министром иностранных дел и премьер-министром. На этом посту он явился главным виновником ордонансов 25 июля 1830 года, повлёкших за собою Июльскую революцию. 15 августа Полиньяк, переодетый лакеем, был узнан в Сент-Ло, арестован при громадном возбуждении народа и отвезён в венсенскую тюрьму. Защитником его перед палатой пэров был бывший противник его Мартиньяк, несмотря на все усилия которого, он был 21 декабря приговорён к лишению гражданских прав и пожизненному заключению. Шесть лет спустя, 29 ноября 1836 года он был помилован, но выслан из страны на 20 лет.

Сочинения 
 Во время заключения в Гаме он написал «Considérations politiques» (Пар., 1832).
 Другие сочинения его:
 «Études historiques, politiques et morales» (Париж, 1845);
 «Réponse à mes adversaires» (там же).

Образ в кино 
 «Хромой дьявол» (Франция, 1948) — актёр

Примечания

Литература 
 

Послы Франции в Великобритании
Реставрация Бурбонов
Премьер-министры Франции
Министры иностранных дел Франции
Морские министры Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Полиньяки